Cudahy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cudahy (Californië)
Cudahy (Wisconsin)